Think puede hacer referencia a:

Música (canciones) 
 Think, canción de Aretha Franklin que se editó en 1968, dentro del álbum Aretha now.
 Think About You, octava canción del álbum Appetite for Destruction de la banda de hard rock estadounidense Guns N' Roses.
 Who Do We Think We Are, séptimo álbum de estudio de la banda británica de hard rock Deep Purple.

Música (álbumes) 
 Think!, álbum de James Brown del año 1960.
 Think!, álbum de Lonnie Smith del año 1968.

Música (grupos) 
 Think, grupo musical de 1970.

Economía, empresas, comercio 
 Think Global, empresa de carácter privado dedicada a la fabricación de coches eléctricos bajo la marca Th!nk, que se encuentra localizada en Aurskog, Noruega. 
 THINK Team, grupo de arquitectos, ingenieros, y planificadores, que diseñaron y presentaron un proyecto para el desarrollo de la zona del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, luego del atentado terrorista que sufriera el 11 de septiembre de 2011.